

Codici 
 DEN – codice nazionale del CIO della Danimarca
 DEN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Denver (Stati Uniti)
 den – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua slavey
 DEN – codice ISO 3166-2:GB del Denbighshire (Regno Unito)

Fumetto 
 Den – fumetto di Richard Corben
 Den – personaggio del manga e anime One Piece
 Den – personaggio del manga Alita l'angelo della battaglia

Altro 
 Den – quinto sovrano della I dinastia egizia
 Den (День) – quotidiano ucraino